Емелія Прокопик (1920—2015) — українська монахиня василіянка, педагог, архимандриня Чину сестер святого Василія Великого (1971—1983).
 Прокопик Павло Антонович — головний інженер відокремленого підрозділу "Шахта «Лісова» ДП «Львіввугілля», заслужений шахтар України.

Примітки 

Прізвища на -ик